HME – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Hassi Messaoud-Oued Irara - Krim Belkacem, Hassi Messaoud, Algeria
 hme – codice ISO 639-3 della lingua huishui hmong orientale